«Чёрная Молния» () — американский супергеройский телесериал, который транслируется на канале The CW, основанный на одноимённом персонаже комиксов DC. Мара Брок Акил и Салим Акил являются создателями сериала, главные роли в котором исполняют Кресс Уильямс в роли главного героя, а также Чайна Энн МакКлэйн, Нафесса Уильямс и Кристин Адамс. Сериал расскажет о жизни Чёрной молнии, супергероя в отставке, который возвращается к геройской жизни, и о её влиянии на жизнь его семьи.

Разработка сериала началась в сентябре 2016 года, когда компания Fox заказала пилотный эпизод. В феврале 2017 года Fox отказалась от идеи сериала, после чего сериал был приобретён The CW Television Network, которая заказала новый сценарий для пилота. The CW официально заказали сериал в мае 2017 года. Премьера сериала состоялась на канале The CW 16 января 2018 года. 2 апреля 2018 сериал был продлён на второй сезон. 1 февраля 2019 сериал был продлён на третий сезон. 7 января 2020 сериал был продлён на четвёртый сезон. Премьера четвертого сезона состоится 8 февраля 2021 года. 20 ноября 2020 года стало известно что четвертый сезон станет последним для сериала.

С третьего сезона (после кроссовера «Кризис на бесконечных Землях») сериал стал частью Вселенной Стрелы.

Сюжет 
Джефферсон Пирс, оставивший свою супергеройскую личность «Чёрной Молнии» девять лет назад, увидев, какие последствия это оказывает на его семью, вынужден стать героем снова, когда восхождение местной банды "Сотня" приводит к росту преступности и коррупции в его районе.

В ролях 
  = Главная роль в сезоне
  = Второстепенная роль в сезоне
  = Гостевая роль в сезоне
  = Не появляется

Основной состав 

 Кресс Уильямс — Джефферсон Пирс / Чёрная Молния, отставной супергерой со способностью проводить и контролировать электричество, который становится директором школы. Он возвращается к борьбе с преступностью, благодаря своей дочери и угрозе попадания звездного студента в местную банду.
 Чайна Энн Макклейн — Дженнифер Пирс / Молния, младшая дочь Джефферсона Пирса, которая является «независимой, выдающейся спортсменкой с бунтарским духом».
 Нафесса Уильямс — Анисса Пирс / Гром, старшая дочь Джефферсона Пирса, учится в медицинской школе и по совместительству преподает в школе отца. Вскоре в ней пробуждается сверхчеловеческая сила и неуязвимость.
 Кристин Адамс — Линн Стюарт, бывшая жена Джефферсона.
 Марвин «Крондон» Джонс III — Тобиас Уэйл, бывший политик, поднявшийся среди местного правительства через коррупцию, который был снят с должности Элвином Пирсом, отцом Джефферсона. После убийства Элвина Тобиас был сослан, после чего он стал лидером банды «100».
 Деймон Гуптон — Уильям Хендерсон, детектив полиции, ветеран, который в силу обстоятельств, становится союзником Джефферсона, несмотря на свою роль в обществе.
 Джеймс Ремар — Питер «Гэмби» Гэмбит, старейший друг Джефферсона, который стал отеческой фигурой и наставником для него, и работает его «портным».
 Джордан Кэллоуэй — Халил Пэйн / Пэйнкиллер, любовный интерес Дженнифер, мета-человек.
 Шанталь Тьюи — Грейс Чои, оборотень, любовный интерес Аниссы.

Второстепенный состав

Эпизоды

Производство

Разработка 
В сентябре 2016 года Warner Bros. Television начали предлагать Чёрную Молнию разным каналам. Проект разрабатывался Марой Брок Акил и её мужем Салимом Акилом. Они работали над проектом вместе с Грегом Берланти, который стоял за созданием нескольких телевизионных проектов DC Comics, в конечном итоге предложив Fox пилотный эпизод сериала. В феврале 2017 года Fox решили не заказывать проект, решив, что он «не очень хорошо вписывается в уже переполненное пространство жанровой драмы». Warner Bros. Television представили проект другим каналам, а The CW позже официально заказали съёмки пилотного эпизода Чёрной молнии. The CW также решили отказаться от оригинального сценария пилота, так как он был написан для Fox, и вместо этого сделать короткую презентацию. The CW официально заказали съёмки «Чёрной молнии» 10 мая 2017 года. Премьера сериала состоялась в 2018 году в телевизионном сезоне 2017—2018 годов.

Кастинг 
В конце февраля 2017 года, Кресс Уильямс получил роль Джефферсона Пирса/Чёрной Молнии, месяц спустя Чайна Энн МакКлэйн и Нафесса Уильямс получили роли дочерей главного героя, Дженнифер и Аниссы Пирс, а Кристин Адамс роль Линн Пирс, бывшей жены Джефферсона.

Дизайн 
Дизайн костюма Чёрной Молнии был разработан Лорой Джин Шэннон.

Съёмки 
Съёмки сериала проходят в Атланте, Джорджия.

Связь с телевизионной «Вселенной Стрелы» канала The CW 

Несмотря на то, что сериал основан на комиксах DC и транслируется каналом The CW и что одним из его создателей является Грег Берланти, Марк Педовиц, президент The CW, заявил в мае 2017 года, что «на данный момент, сериал не является частью вселенной Стрелы». Ранее, когда сериал разрабатывался для Fox, Берланти утверждал, что у сериала не будет кроссоверов с другими сериалами, основанными на персонажах комиксов DC и у него не будет связи со Вселенной Стрелы.

В 9-й серии подтверждено существование в мире Чёрной Молнии супергероев Виксен и Супергёрл — возможный намёк на дальнейшую связь.

В 2019 году актёр Кресс Уильямс, играющий Чёрную Молнию, подтвердил участие своего персонажа в грядущем масштабном кроссовере «Кризис на бесконечных Землях». Джефферсон Пирс присоединится к Зелёной Стреле, Флэшу, Супергёрл, Легендам завтрашнего дня и Бэтвумэн.

Примечания

Ссылки 
 

Телесериалы Вселенной Стрелы
Телесериалы США 2010-х годов
Телесериалы США, запущенные в 2018 году
Телесериалы США, завершённые в 2021 году
Экшен-телесериалы США
Приключенческие телесериалы США
Драматические телесериалы США
Телесериалы о супергероях
Научно-фантастические телесериалы США
Телесериалы на английском языке
Параллельная вселенная
Телесериалы Warner Bros. Television
Телесериалы, сюжет которых разворачивается в Луизиане
Программы телеканала The CW
Телесериалы ЛГБТ-тематики США
Телесериалы, основанные на DC Comics
Телесериалы о трансгуманизме